Hopman Cup 2015 představoval 27. ročník Hopmanova poháru, turnaje smíšených družstev v tenisu, kterého se tradičně účastnilo osm týmů. Událost s rozpočtem 1 000 000 australských dolarů se konala v perthské aréně na dvorci se zatahovací střechou, na němž byl položen tvrdý povrch Plexicushion. Kapacita stadionu činila 12 489 diváků.

Turnaj probíhal v termínu od 4. do 10. ledna 2015, jakožto první událost nové sezóny. Mezinárodní tenisová federace soutěž označuje jako Oficiální mistrovství ITF smíšených družstev (Official Mixed Teams Championships of the ITF). Ve dvou čtyřčlenných skupinách každé družstvo nastoupilo ke třem zápasům systémem „každý s každým“. Vítězové obou skupin se střetli ve finále.

Obhájcem titulu z roku 2014 byla Francie, která v předešlém ročníku získala první titul. Dvojice Alizé Cornetová a Jo-Wilfried Tsonga ve finále zdolala polské družstvo 2:1 na zápasy, když o vítězích rozhodla až závěrečná smíšená čtyřhra.

Při své druhé účasti v soutěži se Polsko opět probojovalo do finále. Agnieszka Radwańská s Jerzym Janowiczem v něm dokázali zdolat Serenu Williamsovou a Johna Isnera ze Spojených států 2–1 na zápasy, když o vítězích rozhodla až závěrečná smíšená čtyřhra.

Účastníci

Nasazení týmů 
Úplné původní složení týmů bylo zveřejněno 1. října 2014.

Náhrada ve složení týmů

Turnaj

Skupina A

Kanada vs. Česko

Itálie vs. Spojené státy americké

Česko vs. Itálie

Kanada vs. Spojené státy americké

Kanada vs. Itálie

Česko vs. Spojené státy americké

Skupina B

Austrálie vs. Polsko

Velká Británie vs. France

Velká Británie vs. Polsko

Austrálie vs. Francie

Francie vs. Polsko

Austrálie vs. Velká Británie

Finále

Spojené státy americké vs. Polsko

Vítěz

Reference 

Hopman Cup podle let
Tenis v Austrálii v roce 2015